Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через травму гомілковостопного суглобу.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Докич з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчиь виходять без боротьби в друге коло. Перша сіяна Мартіна Хінгіс знялася з турніру. Її місце в сітці дісталося дев'ятій сіяній Сандрін Тестю.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

2001
Одиночний розряд